Akihito är ett släkte av fiskar. Akihito ingår i familjen smörbultsfiskar.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Smörbultsfiskar